Çiftçi ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Çiftçi bedeutet Bauer. Bestandteil des Namens ist das Wort „çift“ mit der Bedeutung Paar. Ein çiftlik („Paartum“, i. e. Bauernhof) war im Osmanischen Reich ein Stück Land, das man mit einem Paar Ochsen bewirtschaften konnte.

Namensträger

Familienname 
 Batuhan Çiftçi (* 1997), türkischer Boxer
 Hikmet Çiftçi (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Nadir Çiftçi (* 1992), niederländischer Fußballspieler türkischer Abstammung
 Serkan Çiftçi (* 1989), österreichisch-türkischer Fußballspieler
 Uğur Çiftçi (* 1992), türkischer Fußballspieler

Schreibweise Ciftci
 Muhamed Ciftci (* 1973), Direktor einer deutschsprachigen Islamschule, Salafist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Berufsname
Türkischer Personenname